''Maysa'' é o décimo sexto e último álbum de estúdio da cantora brasileira Maysa.

Faixas

Álbuns de 1974
Álbuns de Maysa
Álbuns em língua portuguesa